Desa Sukomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,09), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,47), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,23), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 112,62), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 112,45), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 113,39), 
 Desa Sukomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,31), 

Robotskapade Indonesienförgreningar